Флаг муниципального образования сельское поселение «Е́синка» Ржевского района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 мая 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6915.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения „Есинка“ в красном, зелёном, голубом, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле четыре серебряных переплетённых узких перевязи: две правые и две левые, из которых верхняя правая — волнистая; поле между четырьмя перевязями заполнено зеленью и обременено золотой головой петуха с червлёными глазами, гребнем и бородкой».

Символика 
Флаг сельского поселения «Есинка» отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг разработан на основе герба сельского поселения «Есинка».

Посёлок Есинка — центр сельского поселения появился в 1978 году при строительстве птицефабрики, одной из крупнейших в области. Ставшая градообразующим предприятием Ржевская птицефабрика символически отражена центральной фигурой флага — головой петуха.

Петух — традиционный символ хозяина, домовитости, защитника, бдительности.

Переплетённые полосы образно отражают расположение муниципального образования, через которое проходят транспортные магистрали: автомагистраль Балтия и железные дороги «Москва—Великие Луки—Рига» и «Лихославль—Ржев—Вязьма».

Волнистая полоса указывает великую русскую реку Волгу, которая протекает по северо-восточно границе поселения.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста, надежды.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Флаги с изображением петуха